Марсан — гасконский топоним, а также патроним, который может означать:

Топоним 
  — село в Азербайджане
 Марсан — французская коммуна, расположенная в департаменте Жер.
 Мон-де-Марсан — французская коммуна и административный центр департамента Ланды.
 Бретань-де-Марсан — французская коммуна, расположенная в департаменте Ланды.
 Вильнёв-де-Марсан — французская коммуна, расположенная в департаменте Ланды.
 Марсан — феодальное владение в Гаскони.

Патроним 
 Арно-Гийем де Марсан — сеньор и трубадур Ландов, живший в XII веке.
 Эжен Марсан (1882—1936) — французский писатель и литературный критик.
 Жан Марсан (1920—1977) — французский актёр.
 Эдди Марсан (род. 1968) — британский актёр.

Династия 
 Список виконтов де Марсан

Прочее 
  — замок во французской коммуне Марсан.
 Павильон де Марсан — название флигеля парижского дворца Тюильри, построенного Людовиком XIV.
 Марсан — сорт винограда.
 Марсан (апокриф)